Shaunavon peut faire référence à :

 Shaunavon (Saskatchewan), localité canadienne,
, un aéroport situé près de Shaunavon.
 , une formation géologique.
 Shaunavon, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan (1934-1938)
 Shaunavon, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan (1952-1995)